Il singolare del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Janko Tipsarević 7-62, 6-2.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (finale)
 Simon Greul (Campione)
 Marc Gicquel (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)

 Óscar Hernández (primo turno)
 Melle Van Gemerden (semifinali)
 Jean-Christophe Faurel (primo turno)
 Iván Navarro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2006